El término mama (o mamá) puede referirse a:

Anatomía 

 La mama, la región anterosuperior lateral del tronco femenino humano, también presente en animales mamíferos, en cuyo interior se encuentra la glándula mamaria.

Geografía política 

 Mama (ciudad hitita), una antigua ciudad de los primeros reinos hititas, en Anatolia Central;
 Mama (municipio), un municipio del estado de Yucatán, en México;
 Mama (Yucatán), una localidad del estado mexicano de Yucatán, cabecera del municipio de Mama.

Familia 

 Mamá, , un sinónimo de madre.

Monumentos 

 Mamá (escultura), una escultura en Bilbao.

Música 

 Mamá (banda), una banda española;
 «Mama (canción de Genesis)», un sencillo de la banda británica Genesis, de 1983;
 «Mamá (canción de Timbiriche)», una canción de Timbiriche, de 1983;
 «Mama (canción de Spice Girls)», un sencillo del grupo británico Spice Girls, de 1996;
 «Mama (canción de Il Divo)», una canción de Il Divo, de 2004;
 «Mama (canción de My Chemical Romance)», una canción de la banda estadounidense My Chemical Romance, de 2006;
 «Mama (canción de EXO)», un sencillo del grupo chino-surcoreano EXO, de 2012;
 Mama (EP), un EP del grupo chino-surcoreano EXO, de 2012.

Personajes de ficción 

 Mamá (personaje de Futurama), un personaje de ficción de Futurama.

Cine 

 Mama (película), una película de terror de 2013.

Teatro 

 Mamá (obra de teatro), una obra de teatro de Gregorio Martínez Sierra.

Televisión 
 Mamá (telenovela peruana), telenovela peruana de 1962 producida por Panamericana Televisión;
 Mamá (telenovela), telenovela venezolana de 1975 producida por Venevisión.